Xylohyphopsis är ett släkte av svampar. Xylohyphopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xylohyphopsis